Jméno a příjmení Vladimír Brabec má více nositelů:

 Vladimír Brabec (1934–2017) – český herec
 Vladimír Brabec (fotbalista) (* 1942) – český fotbalista
 Vladimír Brabec (redaktor) (1924–???) – český redaktor, specialista na hospodářské informace ze zahraničí